Trnavac je lahko:
 Trnavac, Hrvaška
 Trnavac, Zaječar (Srbija)